Mérope (Μερόπη, cuyo significado es máscara de abeja, dulce como la miel o elocuente) puede referirse a:

Astronomía 
 Mérope, una de las estrellas del cúmulo abierto de las Pléyades.

Mitología

Personajes femeninos 
 Mérope, una de las Pléyades, hijas del titán Atlas y de la oceánide Pléyone.
 Mérope, una de las Oceánides, las hijas de Océano y Tetis. 
 Mérope, hija de la anterior o de Helios y Clímene.
 Mérope de Mesenia, hija del rey Cípselo de Arcadia.
 Mérope de Quíos, también llamada Ero, Hero, y Érope, era una hija de Hélice y del rey Enopión.
 Mérope de Mégara, esposa del rey Megareo de Beocia.
 Mérope de Corinto, mujer doria casada con el rey Pólibo de Corinto.
 Mérope de Atenas, princesa ateniense, hija del rey Erecteo y madre del Dédalo, el constructor del laberinto de Creta.
 Mérope, hija del río Sangario que fue una de las primeras esposas que tuvo el rey Príamo.
 Mérope, nuera de este último, hija de Cebreno.
 Mérope, también llamada Camiro, una de las hijas de Harmótoe y del cretense Pandáreo.

Personajes masculinos 
 Mérope, rey de Etiopía, marido de Clímene y padre adoptivo de Faetón, hijo de su mujer y Helios.
 Mérope, padre de Pandáreo.
 Mérope, rey de Percote, ciudad de Tróade.
 Mérope, rey de la isla de Cos.
 Mérope, rey de Antemusia, que luchó contra Sitón de Tracia por la mano de su hija Palene, resultando muerto.
 Mérope, padre de Epíone, la mujer de Asclepio.
 Mérope, hijo de Hías, que fue el primero en reasentar a los hombres tras el diluvio.
Mérope, bisnieto de Témeno en la siguiente genealogía de los heráclidas.

Botánica 

 Merope: género de plantas de la familia de las rutáceas.

Literatura 

 Merope Gaunt, personaje de la serie de Harry Potter.

Otros 

 Merope, supercomputadora de la NASA.

Personajes de la mitología griega